Adolf II Holsztyński (1128-1164) – hrabia Schauenburga i Holsztynu 1130-1164
 Adolf II Waldeck (ok. 1258-1302) – hrabia Waldeck 1270-1276, biskup Liège 1301-1302
 Adolf II (zm. 1347) – hrabia Mark 1328-1347
 Adolf II (ok. 1371-1448) – książę Kleve 1394-1448, hrabia Mark (jako Adolf IV) 1398-1437
 Adolf II Nassau (1423-1475) – książę i arcybiskup Moguncji

de:Liste der adeligen Herrscher namens Adolf#Adolf II./III.